Ipazio – nome proprio di persona italiano maschile
Ipazio – santo del I secolo
Ipazio – console nel 359
Ipazio – console nel 500
Ipazio di Bitinia – monaco del V secolo
Ippazio di Gangra – vescovo del IV secolo